«Порок на экспорт» (, букв. «Восточные обещания») — остросюжетный фильм канадского режиссёра Дэвида Кроненберга, посвящённый жизни российских воров в законе в Лондоне. В главных ролях — Вигго Мортенсен, номинированный за неё на премии «Оскар» и «Золотой глобус», Наоми Уоттс и Венсан Кассель.

Сюжет 
В лондонской больнице при родах умирает 14-летняя русская девочка-подросток. Акушерка Анна, дочь русских эмигрантов, находит её дневник и карточку с названием ресторана Trans-Siberian. Практически не зная русского языка, Анна, в надежде узнать что-нибудь о близких девочки, направляется в ресторан, где встречается с его владельцем Семёном — пожилым респектабельным человеком. Семён обещает помочь в расшифровке дневника. На выходе она сталкивается с сыном Семёна — Кириллом и его шофёром Николаем.

Вернувшись домой, Анна узнаёт, что её мать и дядя Степан, имеющий русское происхождение, уже расшифровали записи. Из дневника становится ясно, что девочка была обманом вывезена из России в Лондон, где её избивали, вводили героин и принудили к занятию проституцией. В частности, её изнасиловал Семён, который является отцом родившегося ребёнка.

За Кириллом охотятся двое чеченцев, узнавших, что их брат зарезан по заказу Кирилла. Им известно, что Кирилл является вором в законе, но они не знают, как он выглядит. Семён инициирует процедуру посвящения Николая в «воры» с татуированием, чтобы подставить Николая, выдав за своего сына. План удаётся: чеченцы нападают на Николая с ножами в бане. В ожесточённом поединке тому удаётся убить их обоих.

В больнице Николая посещает его куратор из русского отдела Скотланд-Ярда. Из их диалога становится ясно, что Николай завербован российскими спецслужбами. Николай сообщает, что он теперь «коронован» и, в случае ареста Семёна, смог бы возглавить русскую мафию в Лондоне. Николай предлагает устранить Семёна, установив по анализу крови, что именно Семён является отцом младенца, рождённого от 14-летней девочки (по британским законам это будет считаться изнасилованием).

После сдачи крови на анализ Семён организовывает похищение младенца из госпиталя. Николай и Анна находят Кирилла на берегу Темзы, где он в нерешительности собирается утопить похищенную девочку. Николай уговаривает Кирилла отдать ребёнка Анне. Николай и Анна целуются. Николай становится главой мафии, а Анна усыновляет спасённого ребёнка.

В ролях 
 Вигго Мортенсен — Николай Лужин
 Наоми Уоттс — Анна Хитрова
 Венсан Кассель — Кирилл
 Армин Мюллер-Шталь — Семён
 Шинейд Кьюсак — Хелен
 Мина Э. Мина — Азим
 Ежи Сколимовский — Степан
 Дональд Самптер — Юрий
 Раза Джаффри — доктор Азиз
 Джозеф Алтин — Экрем
 Сара-Джинн Лабросс — Татьяна
 Татьяна Маслани — Татьяна (только голос)
 Тереза Србова — Кириленко
 Тамер Хассан — чеченец
 Олегар Федоро — татуировщик

Производство 
Задолго до начала съёмок, ещё в США, Вигго Мортенсен общался с одним из бывших российских заключённых, познакомился с блатным сленгом и разучивал русские фрагменты сценария, занимаясь с преподавателем Принстонского университета Станиславом Швабриным.

Фильм американского кинодокументалиста Аликс Ламберт «Печать Каина», а также «Энциклопедия русских криминальных татуировок» Д. С. Балдаева использовались Мортенсеном для создания образа Николая Лужина. Ближе к съёмкам Мортенсен несколько дней провёл в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, чтоб увидеть родину его экранного персонажа. Во время съёмок в Лондоне наставником Вигго по русскому произношению и экранному поведению был актёр Олегар Федоро, исполнитель эпизодической роли татуировщика. В свою очередь, гримёр фильма Стефан Дюпуа в начале почти каждого съёмочного дня в течение двух часов покрывал Мортенсена накладными воровскими татуировками.

Сексуализация насилия 
Кроненберг определил фильм как «гомоэротический триллер», намекая на то, что криминальный мир сплачивают вытесненные влечения гомосексуального свойства. Он охарактеризовал Николая и Кирилла как «горячую парочку»: Николай сознательно пытается «охмурить» Кирилла, зная, что тот — латентный гей. Секс между мужчиной и женщиной показан в холодных тонах, в то время как сцены насилия преподаны как страстная близость. «Братки близки друг к другу до интимности», — рассуждает Кроненберг о вытесненном гомосексуальном влечении, на котором строятся закрытые мужские коллективы, от футбольных команд до военных организаций (любимая мысль Жижека). «Я не намеревался снимать фильм в духе «Борна», — объясняет режиссёр причины, заставившие его подчеркнуть скрытый эротизм мужской борьбы. По замечанию критика Дж. Хобермана, «гомоэротический подтекст прорывает плотину и почти запруживает экран в парно́й бане, где, наверное, не меньше недели пришлось снимать потрясающую сцену борьбы голышом».

Релиз 
Премьера состоялась на Торонтском фестивале 8 сентября 2007 года, где фильм был удостоен приза зрительских симпатий. Картина открывала кинофестиваль в Сан-Себастьяне 2007 года и участвовала в основном конкурсе. «Порок на экспорт» номинировался на «Золотой глобус» по трём номинациям («лучший драматический фильм», «лучшая актёрская работа», «лучшая музыка»); на «Оскар» был номинирован Вигго Мортенсен как лучший актёр. В ограниченный российский кинопрокат фильм вышел 4 октября 2007 года.

Принятие

Критика 
Американские кинокритики восторженно встретили  актёрскую работу Мортенсена, а Роджер Эберт в своей рецензии выставил ленте высший балл из возможных. Дж. Хоберман отметил, что за доступной фабулой скрывается нечто гораздо более тёмное и странное; Джонатан Розенбаум уточнил, что атмосфера заряжена гомоэротикой. А. О. Скотт выделил неонуаровую работу оператора Питера Сушицкого: «Отполированные дождём лондонские улицы сняты в мрачных тонах, превращая город в нечто животрепещущее и зловещее». Помимо Хобермана, такие авторитетные кинокритики, как Манола Даргис и Питер Трэверс, включили «Порок на экспорт» в число 3-4 лучших фильмов года . Многие увидели тематическое сходство с предыдущей работой Кроненберга, триллером «Оправданная жестокость» (2005).

Российские зрители приняли фильм более прохладно. Например, Михаил Трофименков в своей рецензии отметил, что, в отличие от «Оправданной жесткости», с героем Мортенсена так и не происходит ожидаемой «психологической мутации»: «Фильм никуда не сворачивает, оказывается равен истории, которую рассказывает. Добро побеждает зло, ребёнок, осиротевший при рождении, обретает семью, мафия, может быть, и бессмертна, но уязвима. С точки зрения Уголовного кодекса — это победа. С точки зрения кинематографа — поражение».

Награды и номинации 
 2008 — номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (Вигго Мортенсен)
 2008 — 3 номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучшая мужская роль — драма (Вигго Мортенсен), лучшая музыка к фильму (Говард Шор)
 2008 — номинация на премию «Выбор критиков» за лучшую мужскую роль (Вигго Мортенсен)
 2008 — 2 номинации на премию BAFTA: лучший британский фильм (Пол Уэбстер, Роберт Лантос, Дэвид Кроненберг, Стивен Найт), лучшая мужская роль (Вигго Мортенсен)
 2008 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль (Вигго Мортенсен)
 2008 — номинация на премию «Сезар» за лучший иностранный фильм (Дэвид Кроненберг)
 2008 — премия «Сатурн» за лучший иностранный фильм, а также 2 номинации: лучшая мужская роль (Вигго Мортенсен), лучшая женская роль (Наоми Уоттс)
 2007 — премия «Спутник» за лучшую мужскую роль — драма (Вигго Мортенсен), а также 5 номинаций: лучший фильм — драма, лучший режиссёр (Дэвид Кроненберг), лучший оригинальный сценарий (Стивен Найт), лучшая музыка к фильму (Говард Шор), лучший монтаж (Рональд Сандерс)

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы на русском языке
Фильмы Канады 2007 года
Фильмы Великобритании 2007 года
Фильмы США 2007 года
Гангстерские фильмы
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Криминальные фильмы Канады
Криминальные фильмы Великобритании
Криминальные фильмы США
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры США
Фильмы ЛГБТ-тематики Канады
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы о мафии
Торговля людьми в фильмах
Фильмы о ФСБ
Фильмы о Лондоне
Фильмы BBC Film
Фильмы Focus Features
Фильмы об организованной преступности из России
Фильмы — лауреаты кинопремии «Бумажный Густль»
Детская проституция в фильмах